

Anno 
 872 o 872 a.C.

Codici 
 872 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tokushima, nella Prefettura di Tokushima, in Giappone

Matematica 
 872 – numero